Die Football League Third Division 1966/67 war die 40. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurden die Queens Park Rangers und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Middlesbrough in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1967/68 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Northampton Town und FC Bury die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Swansea Town, der FC Darlington, die Doncaster Rovers und der AFC Workington. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1967/68 der Fourth-Division-Meister Stockport County und die dahinter platzierten FC Southport, AFC Barrow sowie Tranmere Rovers die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1966-67 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1966/67
Fußballsaison 1966/67